La formula molecolare C10H8 può indicare:
 Azulene
 Naftalene
 Fulvalene

Formule molecolari